Gabriel Xavier da Barca Júnior é empresário e membro do Parlamento, comunicador, consultor internacional, coach, escritor, embaixador de marcas , dirigente desportivo e especialista em mobilização popular. 

Nasceu no interior de Moçambique, mas, viveu a sua infância, adolescência e juventude na cidade da Beira, é dos mais novos, dos sete irmãos. Nos dias de hoje é uma das mais carismáticas figuras em Moçambique, dos mais populares e o mais premiado comunicador em Moçambique, um verdadeiro mobilizador de massas.

Foi o primeiro comunicador africano a ser citado em um prestigiado livro lançado no Brasil sobre os grandes comunicadores do Mundo da comunicação . A sua veia de liderança não fica só na comunicação, Gabriel é um caso de sucesso, quando se fala em ser multifacetado.

Político 
Gabriel da Barca Júnior é também representante do povo, deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Frelimo  e já cumpre o seu segundo mandato.